Het seizoen 2002/2003 van ADO Den Haag was het 98ste jaar in het Nederlandse betaald voetbal voor de club uit Den Haag. De club kwam uit in de Eerste divisie en nam deel aan het toernooi om de KNVB beker.

Selectie 
Bijgaand een overzicht van de spelers van ADO Den Haag, die in het seizoen 2002/03 onder leiding van het trainersduo Rinus Israël en Lex Schoenmaker voor de derde keer in de clubgeschiedenis kampioen van de Eerste divisie werden.

Zie ook 
 Lijst van spelers van ADO Den Haag
 KNVB beker 2002/03

2003
ADO Den Haag